Granulatiekorrel - een structuur op de zon
Granulatieweefsel - een structuur in het lichaam
granulatietechniek - een bepaalde decoratievorm binnen de edelsmeedkunst, zie granulatie (edelsmeedkunst)